Ángel Cabrera – golfista argentino
 Ángel Cabrera (Ángel Cabrera y Latorre, 1879-1960) – zoologo spagnolo
 Ángel Cabrera (Angel Rubén Cabrera Noriega n. 1996) – calciatore guatemalteco
 Ángel Lulio Cabrera (1908-1999) – botanico spagnolo naturalizzato argentino
 Ángel Rubén Cabrera  (1939-2010) – calciatore uruguaiano